Деменьково — название населённых пунктов:

Россия 
 Деменьково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Деменьково — деревня в Чухломском районе Костромской области.